Glandirana — род бесхвостых земноводных из семейства настоящих лягушек. В самостоятельный род выделен в 1990 году, ранее включался в род Rana в качестве подрода. Является сестринской группой по отношению к роду Hylarana.

Описание 
Размер представителей рода колеблется от 3 см до 6 см. Голова широкая, глаза большие с округлыми зрачками. Туловище стройное, с бугорками или шипиками разного размера. У разных видов они размещены по-разному и в разных местах тела. Окрас преимущественно коричневый или бурый, иногда с тёмными крапинками.

Образ жизни 
Обитают во влажных местах, на берегах рек, прудов, озёр. Встречаются на высотах 100—700 м над уровнем моря. Активны в сумерках или ночью. Питаются мелкими беспозвоночными.

Распространение 
Ареал рода охватывает Корею, северо-восток и юго-восток Китая, Приморский край России, острова Хонсю, Сикоку и Кюсю (Япония), интродуцированы на Гавайях (США).

Классификация 
На октябрь 2018 года в род включают 5 видов:

Примечания 

Glandirana